Ельничное озеро — название озёр:

 Ельничное озеро — в Кытмановском районе Алтайского края.
 Ельничное озеро — в Назаровском районе Красноярского края.
 Ельничное озеро — в Белозерском районе Курганской области.
 Ельничное озеро — в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Ельничное озеро — в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области.

См. также 
 Большое Ельничное озеро — в Ярковском районе Тюменской области.
 Малое Ельничное озеро — в Ярковском районе Тюменской области.
 Ельничное